Brode je lahko:
 Brode, občina Škofja Loka
 Brode, občina Vransko
 Brode (priimek)